Lekence a következő két falu neve volt az 1900-as évekig:
 Avaslekence
 Szászlekence 

 Lekence (patak) patak Erdélyben, a Maros mellékvize (Lechința, Lechnitz)